

Teste di serie

  Nicole Gibbs (Qualificato)
  Danka Kovinić (Qualificato)
  Mandy Minella (Qualificato)
  Grace Min (primo turno)

  Hiroko Kuwata (secondo turno)
  Renata Voráčová (ultimo turno)
  Nastja Kolar (ultimo turno)
  Elizaveta Kuličkova (Qualificato)

Qualificate

  Nicole Gibbs
  Danka Kovinić

  Mandy Minella
  Elizaveta Kuličkova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Kia Korea Open 2014
WTA Tour 2014